Бурасса () — фамилия французского происхождения, широко распространённая в Квебеке. Во Франции её аналогом является редкая фамилия Бурассо, , распространённая на северо-западе страны.

 Бурасса, Анри — один из ведущих деятелей квебекского автономизма в 1-й половине 20 в.
 Бурасса, Робер — премьер-министр Квебека